Svetlov (f. Svetlova):
 Boris Svetlov, um diretor de cinema russo
 3483 Svetlov, um asteróide da cintura principal